Louvigny (Calvados)
 Louvigny (Moselle)
 Louvigny (Pyrénées-Atlantiques)
 Louvigny (Sarthe)

Zie ook
Louvigné (doorverwijspagina)
Louvignies (doorverwijspagina)